Ptolemeu IV Filópator (ca.  — ca. ) foi o quarto soberano da dinastia ptolemaica que governou de  até à sua morte. Durante o seu reinado iniciou-se a decadência do Egito ptolemaico.

Filho e sucessor de Ptolemeu III Evérgeta I, sua mãe era Berenice II. Casou-se com Arsínoe III, filha de Berenice II. Segundo Juniano Justino, Ptolemeu IV matou seu pai e sua mãe, e ganhou o epíteto de Filópator (aquele que ama seu pai) por ironia.

Ptolemeu IV é retratado pelos autores clássicos como um rei fraco e debochado, que entregou os assuntos de Estado aos seus ministros e conselheiros, como Sosíbio e Agatócles. A pedido destes Ptolemeu IV ordenou a morte de vários membros da sua família, como o seu irmão Magas, a sua mãe e o seu tio Lisímaco.

Em  o rei Antíoco III, o Grande conquista algumas cidades costeiras da Celessíria, ameaçando a presença ptolemaica nesta região. Ptolemeu e Sosíbio procuraram então reorganizar o exército, integrando neste pela primeira vez desde o domínio ptolemaico a população nativa do Egito.

Em  Ptolemeu IV e Antíoco III defrontam-se no sul da Palestina, na Batalha de Ráfia, que se saldaria numa vitória do Egito. Antes da batalha a sua irmã, Arsínoe III, encorajou os soldados egípcios; de regresso ao Egito Ptolemeu casa-se com Arsínoe, com a qual teve um filho em  (o seu sucessor, Ptolemeu V Epifânio).

A nível interno a vitória egípcia provocou o renascer de um espírito nacionalista, iniciando-se um processo de rejeição da soberania ptolemaica. No final do seu reinado o sul do Egito era governado por um soberano de origem núbia.

Após a sua morte, Sosíbio e Agátocles ordenaram a morte de Arsínoe III, que se preparava para governar como regente na menoridade do seu filho. Quando a população de Alexandria descobriu as circunstâncias em que ocorreu a morte de Arsínoe, estes acabariam por ser linchados pelo povo.

Titulatura

Dinastia ptolemaica
Faraós da dinastia ptolemaica